Александр Трофимович Кичкайло (род. 5 ноября 1933 года, Барановичи ) — советский хозяйственный и государственный деятель, бывший заместитель председателя Совета Министров БССР, председатель Могилевского облисполкома. Почетный гражданин Брестской области (2009), Почетный гражданин города Могилев (2021), Лауреат Госпремии СССР, заслуженный строитель СССР, заслуженный строитель БССР, кандидат технических наук (1975).

Биография 
Осуществлял управление строительством мемориального комплекса Брестской крепости.

В 1971 году после его открытия по личному приглашению П. М. Машерова переехал в Минск и стал председателем межколхозных строительных организаций. При его участии были построены агропромышленные комплексы «Беловежский», «Остромечево», «Западный», «Жемчужный».

В 1987—1989 годах был председателем Могилевского облисполкома, после был снова переведен в Минск на должность заместителя председателя Совета Министров БССР, курировал вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В 1991—1992 годах был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Ссылки 
 Юлия БОЛЬШАКОВА Александр КИЧКАЙЛО: «Пригласил легендарную женщину на драники. И она помогла!»  (руск.) // Белорусская Нива. — 02.11.2013.
Валентин АНТИПЕНКО Последний из могикан (русск.)//imhoclub.by - 26.04.2017
Официальное обращение советских властей к ООН с просьбой о помощи в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1 мая 1990 года).  Выступление в ООН Александра Кичкайло.
Звание «Почетный гражданин города Могилева»  присвоено Александру Кичкайло
Человек-легенда Александр Кичкайло 
Новая именная звезда почетного гражданина города появится на площади Звезд в Могилеве 
Торжественное открытие именной звезды  Александра Кичкайло прошло в Могилеве
В Могилеве открыли новую звезду 

Заслуженные строители Белорусской ССР
Кандидаты технических наук
Родившиеся в 1933 году
Председатели Могилёвского облисполкома
Персоналии по алфавиту
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании